Грига Іван — селянин, громадський і просвітянський діяч Карпатської України, посол до сойму Карпатської України.
 Грига Лариса Валеріївна — українська бадмінтоністка, майстер спорту міжнародного класу.